Достояние Республики (2012) — первый список 50 богатейших людей Казахстана, опубликованный казахстанской версией журнала Forbes. Издание отмечает, что в связи с тем, что в подавляющем большинстве случаев приходилось оценивать непубличные компании, оценка была произведена приблизительная, и реальная стоимость активов может отличаться от полученных результатов.

Общая стоимость состояния казахстанских богачей, по данным Forbes, в 2012 году составила $23,928 млрд.

Ссылки 
50 богатейших людей Казахстана
Достояние Республики — первый рейтинг самых богатых казахстанцев

Казахстан 2012

2